Emblem steht für:

 eine historische Kunstform, siehe Emblem (Kunstform)
 ein Hoheitszeichen oder Staatsemblem
 ein Sinnbild, siehe Symbol
 ein Abzeichen
 ein Wahrzeichen
 ein Kennzeichen, siehe Merkmal

Emblem heißen folgende geographische Objekte:

 Emblem (Ranst), Ortsteil der Gemeinde Ranst, Belgien
 Emblem (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch: